"Borod" pode ser: 
 Borod (Romênia), comuna romena
 Borod, localidade alemã da Renânia-Palatinado
 Rio Borod, rio romeno

Desambiguações de topônimos